Marčelji su naselje u Općini Viškovo. Sjeverno od Viškova i na granici s Općinom Klana.

Stanovništvo 

Izvor:Izdanje Državnoga zavoda za statistiku RH: Naselja i stanovništvo Republike Hrvatske 1857. – 2001.

Naselja u Primorsko-goranskoj županiji